Элизабет Тойрер (; ), в замужестве Элизабет Макс () — австрийская наездница, олимпийский чемпион.

Биография 
Элизабет Тойрер родилась в 1956 году в Линце. В 1968 году она начала заниматься верховой ездой под руководством инструктора Ганса Макса, за которого впоследствии вышла замуж. В 1973 году, при покупке другой лошади, она получила в качестве бонуса тёмно-серую лошадь по кличке «Мон Шери». В 1979 году Элизабет Тойрер на «Мон Шери» завоевала золотую медаль европейского первенства по выездке.

В 1980 году стала чемпионкой Олимпийских игр в Москве. Её выступлению на Олимпиаде-80 предшествовала вполне романтическая история. Австрийская федерация конного спорта отказалась субсидировать поездку Элизабет в Москву. Однако, великолепную амазонку это не остановило. Элизабет Тойрер прилетела в столицу Советского Союза на самолёте своего друга, автогонщика Ники Лауда, который любезно доставил её вместе с лошадью в московский аэропорт Шереметьево. (О спорт, ты — мир! )

В 1984 году она приняла участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, но там стала 11-й в личном зачёте, а вся австрийская команда оказалась 9-й. Из-за рождения дочери (1985) и сына (1987) она не смогла принять участие в Олимпиаде-1988, но в 1992 году выступила на Олимпийских играх в Барселоне, где стала 8-й.

Элизабет Тойрер является совладелицей основанной её отцом компании Plasser & Theurer.

Ссылки 
 

Конники Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1984 года
Конники на летних Олимпийских играх 1992 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1992 года